Лісабон — португальська власна назва.

 Лісабон — столиця Португалії.
 Лісабон — регіон Португалії.
 Лісабон — округ Португалії.
 Великий Лісабон — міська агломерація Португалії.